Bolesław Baranowski, c. k. urzędnik
 Bolesław Baranowski (1911–1940) – chemik, oficer Wojska Polskiego II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Bolesław Baranowski (1912–1992) – pilot szybowcowy
 Bolesław Baranowski (ur. 1943) – generał brygady LWP i WP III RP